Al-Buhayra, nom del districte islàmic de l'Albufera de Mallorca
 Muhafazat al-Buhayra, nom en àrab de la Governació de Buhayra a Egipte
 Al-Buhayrat, nom en àrab de l'estat dels Llacs al Sudan del Sud